Czerwińsk nad Wisłą – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, siedziba gminy Czerwińsk nad Wisłą
 Czerwińsk nad Wisłą – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim